Ermert ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ermert (1918–1988), deutscher Politiker (SPD), Ratskommissar von Duisburg
 Herbert Ermert (* 1936), deutscher Dirigent und Pianist